Georgetown Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Georgetown Airport (flygplats i Australien), Queensland, Etheridge,

USA 

 Georgetown Airport (flygplats i USA), Kalifornien, El Dorado County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar